Проспект-парк:

 Проспект-парк — большой общественный парк в Бруклине, штате Нью-Йорк, США.
 Проспект-парк — одна из станций Нью-Йоркского метрополитена